

Astronomia 
 Arion – pianeta extrasolare in orbita attorno alla stella 18 Delphini, che prende il nome da Arione di Metimna

Biologia
Arion – genere di molluschi gasteropodi

Fumetti
Arion – manga e film anime di Yoshikazu Yasuhiko
Arion – personaggio di Atlantide dell'Universo DC

Geografia
Stati Uniti d'America
Arion – città della Contea di Crawford, Iowa

Letteratura
Arion – poema della scrittrice inglese George Eliot
Arione di Metimna – poeta leggendario dell'Antica Grecia

Musica
Arion – casa discografica francese di musica classica e folkloristica

Pagine correlate 
 Arione